Basilics est le deuxième tome de la série fantasy d'Anne Robillard Les Chevaliers d'Antarès. Il est paru le  aux éditions Wellan Inc. au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
Alors qu'Achéron se prépare à une guerre très coûteuse, Wellan et Nemeroff parviennent à communiquer avec Onyx et Kira. Ensemble, ils rassemblent une opération de sauvetage afin d'aider les Chevaliers d'Antarès et sauver Wellan et Nemeroff des griffes de Kimaati. Arriveront-ils à temps ?

Liens externes 
 

Les Chevaliers d'Antarès
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2016
2016 en fantasy